Diospyros peregrina är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Joseph Gaertner, och fick sitt nu gällande namn av Robert Louis August Maximilian Gürke. Diospyros peregrina ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 D. p. atrata
 D. p. peregrina

Källor 

Ljungordningen
peregrina